Paras peut désigner :
 Les parachutistes, notamment pour les troupes aéroportées, par abréviation ;
 Paras, une espèce de Pokémon.

ca:Línia evolutiva de Paras#Paras
pl:Lista Pokémonów (41-60)#Paras